Амстерда́мский альбатро́с () — вид морских птиц из семейства альбатросовых (Diomedeidae), размером 107—122 см в длину, размахом крыльев в 280—340 см и весом 4,8—8 кг. Гнездится вид только на Амстердамских островах (территория Южной Франции) в южной части Индийского океана.

Охрана 
Амстердамский альбатрос находится под угрозой исчезновения (категория CR — критическая), так как этот вид был недавно описан, в 1983 году, его численность была всего 5 пар, но при помощи охраны этого вида, количество пар увеличилось до 18—25 пар. А в настоящее время их численность — 130 птиц, где 80 — зрелые.

Примечания 

Альбатросовые
Животные, описанные в 1983 году
Птицы Австралии и Океании